Барталини () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1750 – 1822) — итальянский врач и ботаник.
  (род. 1962) — итальянский велогонщик.
  (1884 — 1962) — итальянский политик и журналист.